Ibrahim El Ansri (Antwerpen, 10 januari 1997) is een Belgisch-Marokkaans voetballer. Hij speelt als centrale verdediger bij Lierse Kempenzonen.

Geschiedenis
El Ansri debuteerde op 26 april 2014 op de vijfde speeldag van Play-off 2 tegen Waasland-Beveren. Brik viel in na 92 minuten voor Mbaye Diagne. Lierse versloeg Waasland-Beveren met 4-2. Bij zijn debuut droeg hij het rugnummer 6.

Statistieken 

Bijgewerkt t/m 24 augustus 2020.

Belgisch voetballer